

Patronyme 

 François-Louis Crosnier (1792-1867), homme politique français et ancien député du Loir-et-Cher ;
 Augustin Crosnier (1804-1880), homme d'Église, historien régionaliste ;
 Christelle Crosnier (1972-), journaliste française ;
 Éric Crosnier (1972-), footballeur français ;
 Hervé Le Crosnier, bibliothécaire et enseignant-chercheur en sciences de l'information.

Pseudonyme 

 Brennus Ambriorix Crosnier (1859-1943), graveur- ciseleur français.